Александр Караваев:
 Караваев, Александр Александрович (род. 1992) — украинский футболист.
 Караваев, Александр Игоревич (род. 1979) — российский кинорежиссёр.
 Караваев, Александр Львович (1855—1908) — русский политический деятель.
 Караваев, Александр Николаевич (род. 1958) — глава городского округа Златоуст.
 Караваев, Александр — эстонский баскетболист, чемпион СССР 1991 года.